Tab steht für:
 Tab (Büromaterial), ein Vorsprung in Karten und Mappen als Ordnungs- und Sortierhilfe
 Registerkarte, Steuerelement bei grafischen Benutzeroberflächen
insbesondere beim sog. Tabbed Browsing
 Horizontal-Tabulatorzeichen, ein Steuerzeichen in der Daten- und Textverarbeitung
 Tabulatortaste (kurz Tab-Taste oder Tab), eine Taste auf Schreibmaschinen- und Computer-Tastaturen
 Tabulatur (im Englischen kurz Tab), Griffschrift für Saiteninstrumente in der Musik
 Tab (Ungarn), eine Stadt in Ungarn
 Tab (Würfelspiel), Würfel- und Geschicklichkeitsspiel
 Abkürzung für Tablette, siehe Maschinengeschirrspülmittel
 TaB (Getränk), das erste Diätcola der Coca-Cola Company
 TAB (Bier), Brauereimarke im ostpreußischen Königsberg vor 1945

TAB steht als Abkürzung für:
 Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag
 das Kraftfahrzeugkennzeichen des mexikanischen Bundesstaates Tabasco (Mexiko)
 Tape-Automated Bonding, ein automatisches Kontaktierverfahren von Elektronikbausteinen auf einen Film
 Technische Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen
 Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss des Stromnetzes
 Technische Aufsichtsbehörde
 Technische Aufsichtsbehörde für Straßenbahnen
 Temps atomique barymetrique, eine Atomzeitskala
 Thüringer Aufbaubank, Förderbank des Freistaates Thüringen
 Trinationale Agglomeration Basel, früherer Name der Organisation Trinationaler Eurodistrict Basel
 „Typhus und Paratyphus A und B“ (oder der Impfstoff dagegen)
 den IATA-Flughafencode des A. N. R. Robinson International Airports auf Tobago
 TAB Technik am Bau, Zeitschrift

Siehe auch:

 TAB the Band, US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Tabb
 Tap
 Tapp (Begriffsklärung)

Abkürzung